Сеанса представља планирани сусрет стручњака и клијента са циљем психолошке интервенције или другог терапеутског деловања. Сеансе се користе у клиничкој психологији, психоанализи, социјалном раду и групној терапији и сл. и имају за циљ отклањање сметњи код клијената у сазнајном, осећајном или социјалном развоју.

Литература

Спољашње везе
 Речник психотерапије о сеанси

Психотерапија